Пуерто дел Тигре има више значења:

 Пуерто дел Тигре (Озолоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуерто дел Тигре (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику